Die Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2013 waren ein Damentennisturnier in Cagnes-sur-Mer. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 4. bis 12. Mai 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Cagnes-sur-Mer